Еле́на Шуми́лова:
 Шумилова, Елена Борисовна (род. 1978) — российская журналистка и политик, член Совета Федерации.
 Шумилова, Елена Ивановна (1913—1994) — советская оперная певица (сопрано) и педагог.